Скребицкий (Скребицкая) — русская фамилия. Известные носители:

Скребицкий 
 Скребицкий, Александр Ильич (1827—1915) — писатель, врач-окулист, общественный деятель и историк.
 Скребицкий, Владимир Георгиевич (род. 1934) — российский учёный-физиолог, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2006), писатель. Сын Г. А. Скребицкого.
 Скребицкий, Георгий Алексеевич (1903—1964) — русский писатель-натуралист.

Скребицкая 
 Скребицкая, Ирина Александровна (более известна под фамилией Левинзон; род. 1945) — российский автор и исполнитель в жанре бардовской песни.